Vendrell est un nom propre d'origine catalane qui peut désigner:

Personnalités 

 Josep Vendrell (1882-1950), président du FC Barcelone entre 1943 et 1946;
 Emili Vendrell (1893-1962), chanteur catalan;
 Carme Solé i Vendrell (1944-), dessinatrice catalane;
 Josep Vendrell Gardeñes (1968-), homme politique espagnol membre de Initiative pour la Catalogne Verts (ICV).

Localité 

 El Vendrell, une commune de la province de Tarragone, en Catalogne, en Espagne, capitale de la comarque de Baix Penedès.

Sport 

 Les Nens del Vendrell, colla castellera fondée au Vendrell en 1926;
 Le Club d'Esports Vendrell, club catalan de rink hockey.

Homonymie de patronyme